Deux gares ferroviaires belges ont porté le nom de Dave :

 la gare, fermée en 1984, de Dave-Nord sur la ligne 154 de Namur à Dinant et Givet : mise en service le  dans la localité de Dave sur la rive de la Meuse ; elle était appelée simplement Dave jusqu'en 1901, puis Dave (Nord) et finalement Dave-Nord à partir de 1979 ;
 la gare de Dave-Saint-Martin sur la ligne 162 de Namur à Arlon (frontière) : ouverte le  comme point d'arrêt puis halte, elle se trouve sur les hauteurs de Dave et s’appellera Dave-État de 1901 à 1991 ; l'arrêt est toujours desservi.

Dave